Filozoa — монофілетична група еукаріотів, що є підгрупою опістоконтів. До цієї групи належать тварини та їхні найближчі одноклітинні родичі (ті організми, які більш споріднені з тваринами, аніж із грибами чи Mesomycetozoa).

Клада Filozoa ділиться на три інші групи:

 Група Filasterea — окреслена 2008 року для групування родів Ministeria та Capsaspora
 Група Choanoflagellatea — комірцеві джгутиконосці
 Королівство Animalia — усі тварини

Етимологія 
Від , що означає «нитка» та , що означає «тварина».

Філогенетика 
Нижче наведено філогенетичне дерево. Дерево для Holomycota відтворено за Tedersoo et al.

Характеристики 
Вважається, що спадкові клітини опістоконтів мали тонкі ниткоподібні відростки, або «щупальця». Деякі опістоконти (Mesomycetozoa та Corallochytrium) їх втратили. Однак вони збереглися у Filozoa, де вони є простими та не звужуються в напрямку кінцівки, а також мають жорстку серцевину з пучків актину (на відміну від гнучких, конусоподібних та розгалужених філоподій у Nucleariida, і розгалужених ризоїдів та гіфів у грибів). У хоанофлагелятів та в найбільш примітивних тварин, а саме — губок, вони збираються у фільтрувальний комірець навколо війки чи джгутика; вчені припускають, що ця риса в них збереглася від найближчого предка, спільного для всіх Filozoa.

Примітки 

Holozoa